Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel, und ich fühle mich wie Sophie Scholl ist der Beginn einer Kurz-Rede, die am 21. November 2020 im Rahmen einer Querdenken-Demonstration in Hannover gehalten wurde. Die Rednerin verglich sich in dieser mit der NS-Widerständlerin und Gründerin der Weißen Rose, Sophie Scholl, wodurch die Rede deutschlandweit und auch international Aufsehen erregte.

Wortlaut der Rede

Weiterer Verlauf 
Von den Demonstranten wird die Rede mit Beifall belegt. Allerdings hört man zum Ende der Rede auch Widerrede und Buhrufe; so sind im Hintergrund „Halt die Fresse“-Rufe zu hören, und auch ein Ordner läuft zur Bühne, seine Ordnerweste ausgezogen in der Hand, und sagt der Rednerin: „Für so einen Schwachsinn mache ich keinen Ordner mehr […] . Wenn ich sowas wieder sehe – das ist Verharmlosung vom Holocaust.“ Kurz darauf wird der Ordner von zwei Polizisten weggeführt. Jana reagiert mit Unverständnis: „Hä, ich hab doch gar nichts gesagt?“ Dann bricht sie in Tränen aus, wirft Mikrophon und Notizkarten auf den Boden und verlässt die Bühne.

Publikation 
Die Rede wurde noch am selben Abend auf verschiedenen Social-Media-Känalen veröffentlicht und sorgte dort für Empörung. Große Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung oder auch die New York Times griffen die Rede auf. Heiko Maas, damaliger Außenminister, verurteilte die Rede am folgenden Tag auf Twitter: „Wer sich heute mit Sophie Scholl o[der] Anne Frank vergleicht, verhöhnt den Mut, den es brauchte, Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen. Nichts!“

Auch Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, schrieb: „Das Selbstbild als verfolgtes Opfer ist und war immer ein zentrales Element antisemitischer Einstellungen.“

Später wurde die Rede auch in Comedy-Formaten, unter anderem dem ZDF Magazin Royale oder der Heute-show, behandelt.

Weblinks 
 Videoaufnahme der Rede auf Twitter 
 längere Videoaufnahme auf YouTube

Einzelnachweise 

Rede
COVID-19-Pandemie in Deutschland